Дукмасов — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Дукмасов, Даниил Григорьевич (1848—1904) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Дукмасов, Иосиф Ефимович — Георгиевский кавалер; войсковой старшина; № 10223; 28 октября 1863.
 Дукмасов, Павел Григорьевич (1838—1911) — генерал от инфантерии, участник войн Кавказской и русско-турецкой 1877—1878 гг., председатель военно-уголовного суда.
 Дукмасов, Пётр Архипович (1854—1896) — есаул Донского казачьего войска, участник войны 1877—1878 годов, ординарец М. Д. Скобелева.

Топоним 
 Дукмасов — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея.

См. также 

Малый Дукмасов
Средний Дукмасов